Констанца од Арагона (Лисабон, 1179 - Катанија, 23. јун 1222) била је супруга угарског краља Емерика, а потом и супруга светог римског цара Фридриха II. Била је кћерка Алфонса II од Арагона и Санће од Кастиље.

Породично стабло 

Рођени 1179.
Умрли 1222.
Династија Барселона